Nova Olinda se poate referi la:
 Nova Olinda, Ceará
 Nova Olinda do Maranhão
 Nova Olinda do Norte
 Nova Olinda (Paraíba)